

Œuvres 
 Sartoris, troisième roman de William Faulkner publié en 1929 ;
 Madame Sartoris (Frau Sartoris), roman de  paru en 2000.

Patronyme 
 Alberto Sartoris (1901-1998), architecte italien ;
 Pierre-Urbain Sartoris, banquier du .